Miejscowości w USA:
 Matteson – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Cook
 Matteson – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waupaca
Gminy w USA:
 Matteson (ang. Matteson Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Branch
 Matteson (ang. Matteson Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waupaca